Hleďsebe 1.díl je díl vesnice Hleďsebe, část obce Nelahozeves v okrese Mělník. Leží na levém břehu Vltavy. Je zde evidováno 74 adres. Trvale zde žije 182 obyvatel.

Hleďsebe 1.díl leží v katastrálním území Nelahozeves.

Historie

Odkazy

Reference

Související články 
Hleďsebe (Nelahozeves)
Hleďsebe 2.díl
Nelahozeves

Externí odkazy 
 
 
 

Nelahozeves
Vesnice v okrese Mělník
Sídla v Dolnooharské tabuli
Části obcí v Česku nazvané díl